

Sigle 
 International Linear Collider – futuro acceleratore di particelle lineare
 Istituto di linguistica computazionale – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Codici 
 ILC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ilo (Perù)
 ILC – codice vettore ICAO di Island Link